Ortega puede referirse a:

Biónimos 
 La ortega o ganga ortega (Pterocles orientalis), especie de ave de zonas áridas.

Topónimos 

 Alicún de Ortega, municipio de la provincia de Granada (España).
 Ortega, municipio del departamento de Tolima (Colombia).
 Ortega, suburbio de Jacksonville (Estados Unidos).

Personas 

Alicia Ortega (n.1966), periodista estadounidense de origen cubano y nacionalizada dominicana. 
Amancio Ortega (n. 1936), empresario español del Grupo Zara.
 Ariel Ortega (n. 1974), exfutbolista argentino.
Calixto Ortega, grabador en madera, pintor e ilustrador español del siglo XIX
 Carlos Ortega Carvajal (n. 1945), sindicalista y político venezolano.
 Daniel Ortega (n. 1945) presidente de Nicaragua.
 Érika Ortega Sanoja (n. 1980), periodista venezolana.
 Héctor Ortega (n. 1939), actor, director y guionista de cine mexicano.
Jaime Ortega Alamino (n. 1936), arzobispo emérito de la Arquidiócesis de La Habana, Cuba.
 José Ortega Cano (n. 1954) torero español.
 José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo y ensayista español.
Juan Carlos Ortega Moreno (n. 1968), humorista español.
 Luisa Ortega Diaz (n. 1958), jurista y política venezolana.
 Luisa Ortega Gómez (n. 1931), cantante de copla española.
 Palito Ortega (n. 1941), cantautor, actor y director de cine argentino.
 Pedro Ortega Díaz (1914-2006), jurista y político venezolano.
 José María Ortega Martínez (1859-1933), militar y político venezolano.
 Yubirí Ortega (n. 1950), política e ingeniera venezolana.
 Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), botánico, médico y farmacéutico español.

Otros 

 Ortega y Pacheco, serie de cómics humorísticos españoles.